Der Begriff Einheitstheorie wird in unterschiedlichen rechtswissenschaftlichen Zusammenhängen verwendet:

 staatsrechtlich, siehe Einheitstheorie (Staatsrecht)
 bereicherungsrechtlich, siehe Bereicherungsrecht
 steuerrechtlich, siehe Bilanzbündeltheorie